Robert Morris puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres:

 Robert Morris (arquitecto) (1701-1754), arquitecto inglés.
 Robert Morris (artista) (1931-2018), escultor y artista conceptual estadounidense.
 Robert Morris (criptógrafo) (1932-2011), criptógrafo estadounidense.
 Robert Morris (financiero) (1734-1806), financiero estadounidense y formante de la Declaración de independencia.